Příjmení Kocián nosí více významných osobností:

 Aleš Kocián (* 1976) – sportovec, závodník v kung-fu
 Jan Kocián – český básník 1. pol. 19. stol.
 Jana Kociánová (* 1991) – česká zpěvačka
 Kristýna Kociánová (* 1985) – česká herečka
 Martin Kocián (* 1976) – český rapper, DJ, zpěvák, textař a moderátor
 Martina Kociánová (* 1971) – česká rozhlasová a televizní moderátorka a koncertní pěvkyně-sopranistka
 Michaela Kociánová (* 1988) – slovenská topmodelka
 Michal Kocián (* 1960) – český ilustrátor a autor komiksů
 Miroslav Kocián (* 1962) – slovenský generál
 Ondřej Kocián (* 1991) – český profesionální hokejista
 Quido Kocian (1874-1928) - český sochař
 Vladimír Kocián )* 1956) - československý hokejista
 Vojtech Kocián (* 1937) – slovenský operní pěvec a tenorista